Le nom « Comté d'Inverness » peut désigner :
Comté d'Inverness (Écosse)
Comté d'Inverness (Nouvelle-Écosse)